Wendi steht für:
 Han Wendi (Liu Heng), chinesischer Kaiser
 Sui Wendi (Yang Jian), chinesischer Kaiser
 Zhao Mo, zweiter Herrscher des Reiches Nan-Yue

Siehe auch:
 Wendy
 Wende